

Famiglia 
Dorotea è la quintogenita e quarta fra le femmine del Principe Franz di Baviera e di sua moglie, la Principessa Isabella Antonia di Croÿ.

Matrimonio e figli 
Dorotea sposò l'Arciduca Goffredo d'Austria, figlio maggiore dell'Arciduca Pietro Ferdinando d'Austria e della Principessa Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie, civilmente il 2 agosto 1938 e religiosamente il 3 agosto 1938 a Sárvár, Regno d'Ungheria. Dorotea e Goffredo hanno avuto quattro figli:

 Arciduchessa Elisabeth d'Austria, Principessa di Toscana (nata il 2 ottobre 1939)
 Arciduchessa Alice d'Austria, Principessa di Toscana (nata il 29 aprile 1941)
 Arciduca Leopoldo Francesco d'Austria, Principe di Toscana (nato il 25 ottobre 1942)
 Arciduchessa Marie Antoinette d'Austria, Principessa di Toscana (nata il 16 settembre 1950)

Ascendenza

Titoli, appellativi, onorificenze e stemma

Titoli e appellativi 
25 maggio 1920  – 2 agosto 1938: Sua Altezza Reale Principessa Dorotea di Baviera
2 agosto 1938 – 5 luglio 2015: Sua Altezza Imperiale e Reale Arciduchessa e Principessa Dorotea d'Austria; Principessa Dorotea d'Ungheria, Boemia.

Note

Dorotea di Baviera
Dorotea di Baviera